El Trópico kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Trópico, Tlaltetela, ort, Veracruz, 
 El Trópico, Angel R. Cabada, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar